Fairbury kan syfta på:

 Fairbury, Illinois
 Fairbury, Nebraska